

Patronyme
 Roger Gougenot des Mousseaux (1805-1876), journaliste et écrivain polémiste français.

Toponymie
Mousseaux est le nom de plusieurs communes ou anciennes communes françaises :
 Mousseaux, ancienne commune de l'Eure aujourd'hui intégrée à la commune de Damville
 Mousseaux, ancienne commune de l'Eure, aujourd'hui intégrée à la commune de Mousseaux-Neuville
 Mousseaux-lès-Bray, commune de Seine-et-Marne
 Mousseaux-Neuville, commune de l'Eure
 Mousseaux-sur-Seine, commune des Yvelines

Homonymie de toponyme